Kargen ist der Ortsname von

 Kargen (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Kargen (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern